Рахмани — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рахмани, Арсала (1944—2012) — афганский государственный деятель, и.о.премьер-министра Афганистана (1994—1995), министр высшего образования в правительстве талибов 
 Рахмани, Бахтияр (род. 1991) — иранский футболист, полузащитник, игрок клуба «Фулад» и сборной Ирана.
 Рахмани, Нилуфар (род. 1992) — афганская женщина, пилот ВВС.